Jindřich I. Braniborský, řečený Bez země, (21. března 1256 – 14. února 1318) byl braniborský a landsberský markrabě z jánské větvě rodu Askánců.

Život 
Narodil se jako syn Jana I. Braniborského a jeho manželky Juty Saské. Protože neobdržel žádný podíl z Braniborského markrabství, jak bylo mezi Askánci zvykem, začalo se mu říkat Jindřich Bez země. V roce 1291 se stal landsberským markrabětem. Landsberské markrabství Askánci koupili od Albrechta II. Míšeňského. Jako své sídlo si v něm Jindřich určil město Delitzsch. V bojích mezi Wettiny a Askánci byl Jindřich v roce 1293 zajat a dočasně ztratil vládu ve své zemi. Následující rok se konečně stal jedním z braniborských markrabat, jimiž dále byli jeho bratři Ota IV. a Konrád I., synovec Jan IV. i bratranci Ota V. a Albrecht III. Jako landsberský markrabě se často dostával do sporů se sousedními panovníky, především s magdeburskou kapitulou. V roce 1311 byl poražen Wettiny a ztratil Saské falckrabství, jež až dosud ovládal. V roce 1314 nedokázal před svým synovcem Waldemarem obhájit svůj nárok na kurfiřtský hlas braniborského markraběte. Zemřel roku 1318 jako jeden z posledních braniborských Askánců.

Potomci 
1. manželství ∞ asi 1303 Anežka Bavorská

 Žofie (kolem 1300–1356), brunšvicko-lüneburská vévodkyně ∞ Magnus I. Brunšvický-Wolfenbüttelský
 Judita (asi 1302–1330), brunšvicko-grubenhagenská vévodkyně ∞ Jindřich II. Brunšvicko-grubenhagenský
 Markéta (asi 1302–1347), abatyše
 Jindřich II. (1308–1320), braniborský markrabě

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Braniborští Askánci
Braniborská markrabata
Narození v roce 1256
Narození 21. března
Úmrtí v roce 1318
Úmrtí 14. února
Muži